Single numer jeden w roku 2014 (Polska)
 Single numer jeden w roku 2014 (USA)
 Single numer jeden w roku 2014 (Japonia)

Zobacz też